Kenn steht für:
 eine Ortsgemeinde an der Mosel im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz, siehe Kenn

Kenn ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Joseph Kenn, deutscher Hornist
 Jürgen Kenn (* 1963/64), deutsch-luxemburgischer Springreiter
 Karl Heinz Kenn (1926–2000), deutscher Politiker (SPD)
 Mike Kenn (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kenn (Schauspieler) (* 1982), japanischer Bühnenschauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Ken